

Nom 
God est un nom qui peut désigner :
 , le nom anglais de Dieu ;
 g.o.d (지오디), un groupe de K-Pop ;
 God, une chanson de John Lennon ;
 God, une chanson de l'album Purple Rain ;
 , une chanson de Tori Amos ;
 Gods, un jeu vidéo ;
 The God , surnom de Eric Clapton

Sigle 

 Gates of Discord, une extension d'EverQuest ;
 Gathering of Developers, une société d'édition de jeux vidéo ;
 glucose oxydase.

Voir aussi  

 The Gods, un groupe musical britannique
 The Godz, un groupe rock
 Gods of Metal, un festival
 Golden God, un EP du rappeur angolais Pedro Fernando, sorti en 2016
 God of War, une série de jeux vidéos